Ла-Асебеда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте-де-Мадрид. Занимает площадь 22,06 км². Население — 59 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
  Web de La Acebeda en la página de la Sierra Norte
 Ayuntamiento de la Acebeda
  Imágenes de La Acebeda
  La Acebeda por la Enciclopedia libre ES
  Predicción meteorológica a 1 semana por el IM
 Predicción meteorológica a 1 semana
  Foro Ciudad
 Breves datos sobre el municipio
  Imágenes Google
  Imágenes Yahoo

Муниципалитеты Мадрида